Bojamyces är ett släkte av svampar. Bojamyces ingår i familjen Legeriomycetaceae, ordningen Harpellales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Bojamyces